Złota kolekcja: Tacy byliśmy − składanka piosenek zespołu Universe, wydana w 2003 roku.

W 2022 roku kompilacja uzyskała certyfikat platynowej płyty.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2003
Albumy Universe
Albumy kompilacyjne